Emilia se poate referi la:

Persoane
 Emilia (prenume)

Locuri
 
 Reggio Emilia, oraș din Italia
 Emilia-Romagna, regiune din Italia
 Emilia, Łódź, sat din Polonia centrală

Artă
 Emilia (cântăreață bulgară)
 Emilia (cântăreață norvegiană)
 Emilia (cântăreață suedeză)
 Emilia (album), album din 2000 al cântăreaței suedeze Emilia Rydberg

Altele
 Emilia (gen), un gen de plante
 Emiliano-Romagnolo, o limbă vorbită în Italia și San Marino
 Uraganul Emilia (dezambiguizare), câteva uragane cu acest nume
 155 Infantry Division Emilia (it)

Vezi și
 Amelia (dezambiguizare)
 Aemilia (dezambiguizare)